A Joker: Folie à Deux egy készülőben lévő amerikai  pszichológiai thriller, amelyet Todd Phillips rendezett a Scott Silverrel közösen írt forgatókönyvből. Forgalmazója a Warner Bros. Pictures. A film Jokeren és más, a DC Comics kiadványaiban megjelenő karaktereken alapul, és a Joker című film folytatásaként szolgál. A film főszereplője Joaquin Phoenix, aki ismét Arthur Fleck/Joker szerepét játssza el. Mellette Lady Gaga, Zazie Beetz, Brendan Gleeson és Catherine Keener is szerepel a filmben.

Szereplők 

 Joaquin Phoenix mint Arthur Fleck / Joker: Egy elmebeteg, elszegényedett bohóc és stand-up komikus, akit a társadalom semmibe vesz és akit a bántalmazások története miatt bohóc-motívumú nihilista bűnözővé válik.
 Lady Gaga mint Dr. Harleen Quinzel: Egy pszichiáter, aki beleszeret Arthurba.   
 Zazie Beetz mint Sophie Dumond: Egy cinikus egyedülálló anya, akiről Arthur azt hitte, hogy a szerelme, de valójában soha nem találkoztak. 

Emellett Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland és Harry Lawtey kapott még szerepet a filmben.

Előkészületek

Fejlesztés 
A 2019-es Jokert önálló, folytatások nélküli filmnek szánták,  bár a Warner Bros. szándéka szerint elindítja a DC Black-et, a DC Comicson alapú filmeket, amelyek nem kapcsolódnak a DC Extended Universe (DCEU) franchise-hoz, és sötétebbek annál.   Míg a rendező Todd Phillips 2019 augusztusában azt mondta, hogy érdekelné a folytatás, a film teljesítményétől függően, és ha Joaquin Phoenixet is érdekli a folytatás,  később pontosította, hogy "a filmnek nem lesz folytatása. Csak egy film volt és ennyi."  2019 októberében Phoenix beszélt Peter Travers-szel arról, hogy esetleg megismételhetné-e Arthur szerepét. Travers megkérdezte Phoenixtől, hogy Jokert tekinti-e az "álmai szerepének". Phoenix kijelentette: "Nem tudom megállni, hogy ne gondoljak rá... ha van még valami, amit tehetünk a Jokerrel, ami érdekes lehet". 

2022 júniusában Phillips bejelentette, hogy a folytatás fejlesztés alatt áll, a forgatókönyvet ő és Silver írja. A filmről az is kiderült, hogy a Joker: Folie à Deux címet kapta.   Még abban a hónapban bejelentették, hogy Lady Gaga Harley Quinn alakításáról tárgyal, valamint azt is, hogy a film musical lesz.  Nem sokkal később Gaga megerősítette, hogy ő lesz a másik főszereplő a filmben.  Augusztusban arról számoltak be, hogy Zazie Beetz tárgyalásokat folytat Sophie Dumond szerepének újrajátszásáról a filmben.  Beetz szeptemberben megerősítette, hogy Brendan Gleeson, Catherine Keener és Jacob Lofland mellett ismét szerepet kapnak a filmben.    Gleeson azért csatlakozott a projekthez, mert csodálta Phoenix „kitörölhetetlen” szereplését az első filmben és Gagát, bár bevallotta, hogy „kicsit megijesztette”, hogy mit kell tennie a szerepéért.

Forgatás 
A forgatás 2022. december 10-én kezdődött, melyet Phillips egy Instagram-posztban jelentett be.

Megjelenési dátum 
A Joker: Folie à Deux című filmet a tervek szerint 2024. október 4-én mutatják be az Egyesült Államokban.

Jegyzetek, források

További információk 

 
Warner Bros. Pictures-filmek
Village Roadshow Pictures-filmek
Amerikai zenés filmek
2024 filmjei